Gariljanska bitka je lahko:

Zgodovinski dogodek 

 Gariljanska bitka (915) - bitka med kristjani  in saraceni , od junija do avgusta 915, ki jo je vodil papež Janez X.  in se je končala s krščansko zmago;
 Gariljanska bitka (1503) je bila bitka pri Gariglianu 29. decembra 1503, med špansko vojsko, ki jo je vodil Gonzalo Fernández de Córdoba in francosko armado, ki ji je poveljeval Ludoviko II. grof od Saluzza;
 Gariljanska bitka (1815) je potekala 17. maja  maggio 1815 pri mostu Ceprano. Gioacchino Murat je bil poražen od avstrijskih čet pod vodstvom Nugenta. 
 Gariljanska bitka (1860) je potekala 1860 med piedmotskimi četami, ki so prekoračile reko in se po hudih bojih s francoskimi četami, ki so ščitile Papeško državo, utrdile v Gaeti. 
 Gariljanska bitka (1944)  je bila bitka pri Gariglianu, v dolini Liri in Garigliano; operacija Diadem je bila četrta bitka za Monte Cassino med Drugo svetovno vojno med zavezniškimi četami in silami osi oziroma nacistične Nemčije.

Drugo 

 Garigliano – reka v Italiji (Kampanja), kjer se je odigralo v zgodovini več važnih bitk; verjetno je tam v 9. stoletju obstajalo tudi istoimensko naselje, ki je omenjeno v letopisih, a še ni odkrito.

Zunanje povezave 

History Wars Weapons Battle of Garigliano of 915. Author: Thor 
Battle of Garigliano
European Kingdoms – Kingdom of Naples
Greek History and Prehistory (Ιστολόγιο για την Ελληνική Ιστορία και Προϊστορία) The Battle of Garigliano (915 AD)

Scontri Dimenticati: La Battaglia del Garigliano (915) Zweilawyer 
Nuove ricerche sull’insediamento islamico presso il Garigliano (883–915) Marco Di Branco – Gianmatteo Matullo – Kordula Wolf 
1899 P. Fedele: Garigliano 915 AD: Christian League destroys the Saracen Stronghold near Rome. Uploaded by Virgilio_Ilari
Gli arabi nel Lazio nei secoli nono e decimo di Giuseppe Cossuto
Il Garigliano, un corso … di storia di Cosimino Simeone
915: Battaglia del Garigliano Cristiani VS Saraceni di Matteo Liberti

Sklici